Huhn steht für:
 Haushuhn
 Exemplar der Hühnervögel
 Hühnerfleisch, siehe Geflügel#Geflügelprodukte
 , jī, auch ‚Hahn‘, einer der zwölf Erdzweige
 eine frühere, deutsche Bezeichnung einer chinesischen Maßeinheit, siehe Fen (Einheit)

Huhn ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander von Huhn (1852–1908), deutscher Offizier und Publizist
 Arthur von Huhn (1851–1913), deutscher Journalist und Redakteur

 Christian Huhn (1716–1784), deutschbaltischer evangelischer Theologe  
 Daniel Huhn (* 1986), deutscher Eishockeyspieler
 Dieter Huhn (1935–2011), deutscher Internist
 Diether Huhn (1935–1999), deutscher Jurist und Autor
 Dietmar Huhn (* 1944), deutscher Schauspieler
 Ernst Huhn (1894–1964), deutscher Architekt
 Ernst Huhn (Ingenieur) (1862–1926), deutscher Maschineningenieur
 Eugen Hugo Theodor Huhn (1818–1877), deutscher Historiker, Lexikograph und Publizist
 Franz Huhn (* 1951), deutscher Politiker
 Fritz Huhn (1900–1990), deutscher Leichtathlet
 Georg Adalbert Huhn (1839–1903), deutscher Priester und Politiker
 Gotthard Friedrich Christian Huhn (1753–1824), deutschbaltischer evangelischer Theologe  
 Guido-Horst Huhn (1910–1991), deutscher SS-Hauptsturmführer und Teilkommandoführer des Einsatzkommandos 5.
 Hans Huhn († nach 1945), deutscher Kommunalpolitiker
 Heinrich Huhn (vor 1895–1960), deutscher Unternehmer und Firmengründer
 Ingolf Huhn (* 1955), deutscher Regisseur, Theaterleiter und Musikwissenschaftler
 Ingrid Huhn-Wagener (* 1948), deutsche Steuerfrau im Rudern
 Janina Huhn (* 1989), deutsche Weinkönigin
 Jochen Huhn (* 1930), deutscher Historiker
 Katja Huhn (* 1981), russische Pianistin
 Klaus Huhn (1928–2017), deutscher Journalist und Verleger
 Kurt Huhn (1902–1976), deutscher Schriftsteller und Lyriker
 Leonhard Huhn (* 1986), deutscher Musiker
 Ludwig Ernst Huhn (1856–1933), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Gera
 Paul Huhn (1906–1945), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Paul Huhn (Leichtathlet) (1932–2011), deutscher Mehrkämpfer 
 Reinhold Huhn (1942–1962), deutscher Grenzsoldat und Maueropfer
 Rudi Huhn (1919–2010), deutscher Autor und Historiker
 Rudolf Huhn (?–1930), deutscher Journalist und Redakteur
 Suppi Huhn (bürgerlicher Name Rudolf K. W. Huhn; * 1957), deutscher Musiker, Kinderliedermacher, Tontechniker und Produzent

 Wolfram Huhn (* 1973), deutscher Ruderer

Siehe auch:

 Hühner
 Hoon
 Hun